2 miejscowości w Estonii:
 Kõrve – wieś w prowincji Ida Viru, w gminie Avinurme.
 Kõrve – wieś w prowincji Võru, w gminie Vastseliina.